Osoby o nazwisku Mitscherlich:
 Andrea Ehrig-Mitscherlich (ur. 1960) – niemiecka łyżwiarka szybka
 Alexander Mitscherlich (1908–1982) – niemiecki lekarz i psycholog
 Eilhard Mitscherlich (1794–1863) – niemiecki chemik
 Eilhard Alfred Mitscherlich (1874–1956) – niemiecki agrochemik i fizjolog roślin
 Karl Gustav Mitscherlich (1805–1871) – niemiecki lekarz